
Улица Я́ня Ди́кманя () — улица в Риге, в Видземском предместье, в микрорайоне Скансте. Начинается от улицы Весетас, проходит в северо-западном направлении, пересекает улицу Сканстес и в настоящее время заканчивается тупиком. Проектируется её дальнейшее продолжение до улицы Лапеню.

Общая длина улицы, включая проектируемые участки, составляет , из которых, по состоянию на конец 2019 года, фактически проложено 614 м. Движение по улице двустороннее. Общественный транспорт по улице не курсирует.

История 
Улица проложена с началом реконструкции района Скансте в первой половине 2000-х годов. Впервые упоминается в 2005 году под проектируемым названием улица Олимпиешу ( — улица Олимпийцев), поскольку проходит рядом с . Нынешнее название официально присвоено в 2006 году — в честь первого председателя Олимпийского комитета Латвии, члена Международного олимпийского комитета  (1882—1969).

Прилегающие улицы 
Улица Яня Дикманя пересекается со следующими улицами:

 Улица Весетас
 Улица Гростонас
 Улица Сканстес

Примечания 

Улицы Скансте
Улицы центра Риги